Strzał w 10 – teleturniej nadawany w telewizji Polsat od 29 marca 2008 roku do , oparty na amerykańskim formacie Power of 10. Prowadzącym był Cezary Pazura.

Zasady gry 
Każde pytanie oparte było na badaniach, sondażach i statystykach. W pierwszej rundzie dwoje zawodników zgadywało ile procent Polaków pozytywnie odpowiedziało na zadane pytanie. Zawodnik, który był bliżej poprawnej odpowiedzi zyskiwał punkt. Pierwszy zawodnik, który zdobył trzy punkty awansował do rundy drugiej.

W rundzie drugiej zawodnik musiał poprawnie wytypować przedział, w którym znajdowała się poprawna odpowiedź na pytanie, lecz każdym kolejnym zmniejszała się wielkość tego przedziału. Dla poszczególnych pytań wynosił on:
 100 zł – 40 procent
 1000 zł – 30 procent
 10 000 zł – 20 procent
 100 000 zł – 10 procent
 1 000 000 zł – zawodnik musiał podać dokładną odpowiedź z tolerancji którą wskazał w pytaniu za 100 000 zł (pytanie za milion to takie samo pytanie jak za 100 000 zł)
Jeżeli zawodnik udzielił niepoprawnej odpowiedzi jego dotychczasowa wygrana dzielona jest przez 10, przy czym musiał mieć na koncie co najmniej 1000 zł. W innym przypadku odchodził z niczym. Jeżeli zawodnik nie zatwierdził odpowiedzi mógł się wycofać i zabrać wygrane dotąd pieniądze.

Spis serii

Linki zewnętrzne

Przypisy

Uwagi 

Teleturnieje
Produkcje grupy ATM